Aven du Rousti
Kyösti Rousti